Filippo Colonna (I) (1578-1639), principe di Paliano
Filippo Colonna (II) (7 aprile 1663 – 6 novembre 1714), principe di Paliano